Monotonie (von ) steht für:
 Monotonie (Logik),  eine Eigenschaft einer Ableitbarkeitsrelation
 Monotonie (Phonetik), gleichförmige Intonation
 Monotonie (Psychologie), psychologischer Begriff für einen Zustand herabgesetzter psychischer Aktivität, der im Alltag als eintönigkeit, einförmig, langweilig, stumpfsinnig, öde, ermüdend empfunden wird
 Monotonie (Lied), ein Lied der deutschen Band Ideal

 Monotonie steht in der Mathematik für
 Monotone Abbildung, eine Abbildung, die Ordnungsrelationen erhält
 Monotone reelle Funktion, eine reelle Funktion, bei der eine Erhöhung des Argumentes immer entweder zu einer Erhöhung oder zu einer Erniedrigung des Funktionswertes führt
 K-monotone Funktion, eine Verallgemeinerung des obigen Begriffes auf Funktionen mit Urbildraum 
 Matrix-monotone Funktion, eine Verallgemeinerung für Funktionen, deren Urbildraum ein Matrixraum ist
 Monotoner Operator, ein Operator, der gewisse Eigenschaften einer monotonen Funktion besitzt
 Monotone Zahlenfolge, eine Folge reeller Zahlen, die immer entweder ansteigt oder fällt
 Monotone Mengenfolge, eine Verallgemeinerung der Zahlenfolge für Mengen mittels der Teilmengenbeziehung
 Monotone Funktionenfolge, eine Folge von Funktionen, die für jedes Argument eine monotone Zahlenfolge bilden

Monotonie steht weiteren Sinn für:
 die Musikrichtung Monoton Music
 ein Musikprojekt von Konrad Becker

Siehe auch: